Rimokatolički crkveni red.

Godina utemeljenja:

Osnivač:

Poznatiji samostani:

Svetci, blaženici i sluge božje iz njihovih redova:

Crkveni redovi